Il singolare femminile del Mutua Madrid Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Serena Williams era la detentrice del titolo ed è riuscita a difenderlo superando in finale Marija Šarapova per 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Serena Williams (campionessa)
  Marija Šarapova (finale)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Na Li (primo turno)
  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Sara Errani (semifinale)
  Petra Kvitová (secondo turno)

  Samantha Stosur (primo turno) 
  Caroline Wozniacki (primo turno) 
  Nadia Petrova (secondo turno) 
  Roberta Vinci (primo turno) 
  Marija Kirilenko (terzo turno) 
  Marion Bartoli (terzo turno) 
  Dominika Cibulková (secondo turno) 
  Ana Ivanović (semifinale)

Qualificate

  María Teresa Torró Flor (secondo turno)
  Christina McHale (secondo turno)
  Lesja Curenko (primo turno)
  Julija Putinceva (primo turno)

  Alexandra Dulgheru (primo turno) 
  Chanelle Scheepers (secondo turno) 
  Camila Giorgi (primo turno) 
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

Lucky Loser 

  Stefanie Vögele (primo turno)

  Madison Keys (secondo turno)

Wild card 

  Lourdes Domínguez Lino (secondo turno)
  Simona Halep (primo turno)
  Daniela Hantuchová (terzo turno)

  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale) 
  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2013
WTA Tour 2013